
Het woord Lucifer komt uit het Latijn en betekent "lichtbrenger"

Lucifer (religie), de naam van een mythologische figuur en in het christendom van Satan vóór diens val
lucifer (voorwerp), een houtje met zwavel om vuur te maken

In de kunst
een film:
Lucifer (1966), een Belgische tv-film van Johan De Meester uit 1966, verfilming het toneelstuk van Vondel
Lucifer (1981), een Nederlandse film van Adriaan Ditvoorst uit 1981
Lucifer (2014), een Belgische film uit 2014
Lucifer (2016), Amerikaanse film uit 2016 
een muziekgroep:
Lucifer (Japanse band) (1999-2003)
Lucifer (popgroep), een Nederlandse popgroep uit de jaren 70
Lucifer (roman), een roman van Connie Palmen uit 2007
Lucifer (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2015
Lucifer (toneelstuk), een toneelstuk van Joost van den Vondel uit 1654

Merknamen
Lucifer (bier), een Belgisch Edelbier
Lucifer (motorfiets), een oud motorfietsmerk
Lucifer (tijdschrift), een tijdschrift uitgegeven door Stichting I.S.I.S.

Persoonsnamen
Lucifer (Assepoester), een kat in de Disneyverfilming van het sprookje Assepoester
Lucifer Calaritanus, een bisschop uit de 4e eeuw
Lucifer (X-Men), een personage in de strip en film X-Men
Hendrick Jacobszoon Lucifer, een Zeeuwse kaperkapitein uit de 17e eeuw
Jacob Hendrickszoon Lucifer, zijn zoon en opvolger, ook genoemd Diego el mulato. Over hem  bestaan vele legendes, maar weinig is met zekerheid bekend

Andere betekenissen
 Lucifer (algoritme), een algoritme voor encryptie
 Lucifer (geslacht), een geslacht van tienpotigen
 Luciferfabriek (Eindhoven), de Eindhovense industrie van lucifers
Een oude Latijnse naam voor de planeet Venus